Miejscowości w Polsce:

 Kobiele Małe
 Kobiele Wielkie
Kobiele – część wsi Dalechowice w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka.
Kobiele Małe-Kolonia – część wsi Kobiele Małe w Polsce, położona w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie

Inne
Kobiele – zlikwidowany przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Kobiele, w rejonie orańskim, w okręgu olickim, na Litwie.
Kobiele (Ašašninkai) − wieś na Litwie, w okręgu olickim, w rejonie orańskim, w gminie Marcinkańce. 
Kobiele (Kobele) − wieś na Litwie, w okręgu olickim, w rejonie orańskim, w gminie Marcinkańce. 
Kobiele – dawna wieś. Tereny na których leżała znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce.